Idåsen är ett naturvårdsområde i Långareds socken i Alingsås kommun i Västergötland. Idåsen utgör vildmarksområdet Risvedens högsta punkt, 201 m ö.h. Idåsen är ett ödetorp som beboddes och brukades från 1647 till 1930-talet. Reservatet inrättades 1990 och omfattar 3,5 hektar.

Källor
 Idåsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (läst 2013-05-23)

Externa länkar
 Idåsen, Risvedens wiki
 Idåsen, Naturvårdsverket

Naturvårdsområden i Västra Götalands län
Naturskyddsområden bildade 1990